Финансовое просвещение — пропаганда финансовой грамотности. Основная задача — информирование граждан о развитии экономики, бизнеса, финансовых рынков и целесообразном поведении в условиях нестабильности.

В результате финансового просвещения заинтересованы в том числе банки. Так на примере детей-сирот Глебов А. А. считает, что одним из ключевых факторов, способствующих их просвещению, это «волонтеры финансового просвещения», выполняющие роль опытных наставников. Положительным результатом их работы считается формирование представлений о бытовых аспектах самостоятельной жизни, минимизация риска обмана, повышение адаптации.

Государственные органы проявляют интерес к финансовому просвещению как к способу дальнейшего развития экономики и общества. Как и иные свои цели в данном случае государства разрабатывают национальные программы в области финансового просвещения, понимая под ним соответствующее образование и грамотность:

 Во Франции с 2001 года проводились программы финансового обучения, и с 2003 года этот процесс стал урегулирован законом «О финансовой безопасности»; его реализация была поручена государственному органу  (L’Autorité des marchés financiers — AMF).
 В США с 2003 года этим занимается на общенациональном уровне  (Financial Literacy and Education Commission — FLEC) а с 2008 года также Консультативный совет по финансовой грамотности при Президенте США.
 В Канаде государственные программы финансового просвещения реализуются под руководством  (Financial Consumer Agency of Canada — FCAC), а с 2008 года к нему присоединились  (Social and Enterprise Development Innovations — SEDI).
 В Великобритании с 2000 года вопросы финансового просвещение курирует  (Financial Services Authority — FSA).
 В Австрии национальная стратегия координируется Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities & Investments Commission — ASIC).
 В Новой Зеландии руководящую роль играет  (The Commission for Financial Capability — CFFC), подчинённая т.н. «Пенсионому комиссару» и являющаяся автономным образованием монарха страны.
 В России действует программа «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», подготовленная в Министерстве финансов.

Результаты работы в рамках национальной стратегии финансовой грамотности США, Австрии и Новой Зеландии послужили основой при последующем принятии Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) методики по оценке эффективности финансового образования и результативности мероприятий и программ в области личных финансов.

Одной из целей финансового просвещения является вовлечение сбережений населения в общеэкономический оборот. При этом в своей статье Черемисина Т. П. подтверждает выводы, сделанные в докладе Кузьминовым, Радаевым, Яковлевым и Ясиным в 2005 году, что «более сложные институты (финансовые, в первую очередь) требуют навыков пользования новыми институтами (и инструментами) и доверия к ним со стороны экономических агентов» а значит, финансовое просвещение населения без развития соответствующих общественных институтов обречено на мутацию представителей последний в «оппортунистических экономических агентов».

История финансового просвещения в России имеет специфический советский период. В СССР три-четыре поколения никогда не встречались в своей жизни с финансовыми инструментами, характерными для экономик с развитым институтом частной собственности. Имели ограниченное хождение аккредитивы и дорожные чеки. Вместо ипотеки 95-98 % населения обеспечивалось бесплатным жильём от государства, а 2-5 % — получали её от кооператива на условии беспроцентной рассрочки. Коренной перелом произошел в 1990-х годах с взрывным развитием кредитно-банковской системы, падением прежней системы обеспечения жильём, формирования института частной собственности, свободной конвертации валют.

Основной риск при организации пропаганды финансовой грамотности заключается в том, что если допустить к работе финансовых дилетантов, если вместо финансовой грамотности будет происходить продвижение отдельных финансовых продуктов и вся деятельность превратится в бизнес, то результат будет резко отрицательным.

Примечания 

Образование
Финансы